Владимир Байдаков:
 Байдаков, Владимир Георгиевич — директор Институт теплофизики УрО РАН в Екатеринбурге, доктор физико-математических наук.
 Байдаков, Владимир Константинович (1912—1974) — советский конструктор танков.